Der Challenger La Manche 2014 war ein Tennisturnier, das vom 24. Februar bis 2. März 2014 in Cherbourg-Octeville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 24. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 21 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Florent Serra
 Laurynas Grigelis
 Taro Daniel
 Jules Marie

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin